Ве́ничник (от «веник») — народное название различных растений с жёсткими стеблями:
 Клоповник мусорный (Lepidium ruderale);
 Полынь полевая (Artemisia campestris);
 Прутняк шерстистоцветковый (Bassia laniflora).